Together Forever – album della The Marshall Tucker Band del 1978
 Together Forever – singolo di Rick Astley del 1988
 Together Forever – album di Lisette Melendez del 1991
 Together Forever – singolo di DJ Lhasa del 2003